Weddington ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Weddington (Arkansas)
 Weddington (North Carolina)

im Vereinigten Königreich:
 Weddington (Kent), Ort in Ash, Dover, Kent, England
 Weddington (Warwickshire), Ort in Nuneaton, Warwickshire, England